Bartın (provincie), een provincie van Turkije
Bartın (stad), de hoofdstad van deze provincie
Bartın (district), het district in de provincie waarin deze stad ligt